Алексея (река) — река на Таймыре, приток Хеты
 Алексея (озеро) — озеро на Таймыре, исток реки Алексея
 Также родительный падеж от имени «Алексей»